Gleitbahn steht für:
 die Bahn eines Flugzeugs beim Gleitflug, siehe Segelflug
 die Bewegungsbahn eines Erdrutsches oder eines Bergsturzes
 Synonym für verschiedene Schwebebahnen, z. B. Magnetschwebebahn

Siehe auch:
 Gleitfläche, Gleitreibung
 Rutschbahn
 Seilschwebebahn